Slalom gigant mężczyzn podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 w Salt Lake City został rozegrany 21 lutego. Zawody odbyły się na trasie w Deer Valley. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Austriak Stephan Eberharter, srebro wywalczył Bode Miller z USA, a brąz zdobył Norweg Lasse Kjus.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002